Der Name Mormont bezeichnet:

eine Gemeinde in Belgien, siehe Mormont (Belgien)
einen Berg im Kanton Waadt, Schweiz, siehe Mormont (Berg)
einen Weiler der Gemeinde Courchavon im Kanton Jura, Schweiz, siehe Mormont JU